Годао 104 ( G104, 104国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городе центрального подчинения Пекин и заканчивается в городском округе Фучжоу (провинция Фуцзянь).

Дорога проходит через провинции Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, Аньхой, Чжецзян и Фуцзянь, а также города центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь.

Общая протяженность дороги составляет 2420 км. Участок Годао 104 в районе Пекина входит в состав дороги Наньчжунчжоу, данный отрезок также известен как шоссе Наньюань (из-за того, что проходит по территории одноименного района).

В Пекине дорога начинается на юге в районе Чунвэнь около моста Юндинмэнь (пересечение со Второй кольцевой автодорогой). Далее дорога пересекает Третье кольцо в районе автомобильного моста Мусиюань, Четвёртое кольцо около моста Дахунмэнь, Пятое кольцо около моста Дэмяо, Шестое кольцо около моста Наньдахунмэнь.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая